Palazzo Bentivoglio, palazzo scomparso in strada San Donato (Bologna)
Palazzo Bentivoglio in via delle Belle Arti, 8 (Bologna)
Palazzo Bentivoglio (Ferrara)
Palazzo Bentivoglio (Gualtieri)
Palazzo Bentivoglio (Milano)